О́бри До́ллар (, род. , Роли) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Обри Доллар родилась и выросла в Роли, Северная Каролина. Она училась в Амхерстском колледже, а после в Бостонском университете. Она начала свою карьеру в возрасте двенадцати лет с небольших ролей в фильмах и на телевидении и в начале двухтысячных получила первую известность по роли в мыльной опере «Направляющий свет», которая принесла ей премию «Дайджеста мыльных опер» за лучший дебют в 2003 году.

Обри Доллар известна по своим постоянным ролям в телесериалах «Пойнт Плезант» (2005—2006) и «Женский клуб расследований убийств» (2007—2008), оба из которых были закрыты после одного сезона. В 2012 году она снялась в телевизионном пилоте «Счастливая долина» вместе с Фредди Принцем-младшим, а ранее была гостем в таких сериалах как «Бухта Доусона», «Дурнушка», «Хорошая жена», «Голубая кровь» и «Дурман». Она также появилась в сериале «Парк авеню, 666» в 2012 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Нидхэм Б. Бротон
Выпускники Амхерстского колледжа
Выпускники Бостонского университета
Киноактрисы США